Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Tanikaze :
 le , un destroyer de classe Tanikaze lancé en 1917 ;
 le , un destroyer de classe Kagerō lancé en 1940 qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Nom de bateau de la Marine japonaise